Лібу́рн ( ;  ) — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 28 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11361 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 23193,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Лібурн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Жиронда